Saint-Ambroise – stazione della Metropolitana di Parigi (Francia)
 Saint-Ambroise – comune canadese nella provincia del Québec

Pagine correlate 
 Sant'Ambrogio